Łącko dans le powiat d'Ostróda ;
 Łącko dans le powiat de Nowy Sącz ;
 Łącko, localité de cette gmina.

 Voir aussi Lacko